Ługa – miasto w Rosji
 Ługa – rzeka w Rosji
 Ługa – rzeka na Ukrainie

Zobacz też 
 Ust-Ługa
 Ługi